Hubert Schulte ist der Name folgender Personen:

*Hubert Schulte (Politiker) (* 1945), deutscher Politiker (CDU)
Hubert Schulte (Staatsrat) (* 1951), deutscher Volkswirt und politischer Beamter